Моисеев, Игорь Александрович:
 Моисеев, Игорь Александрович (1906—2007) — советский и российский артист балета, хореограф и педагог, создатель Ансамбля народного танца СССР.
 Моисеев, Игорь Александрович (род. 1964) — советский и украинский футболист.